Фисба — влюбленная вавилонянка.
 Фисба — древний город в юго-западной части Беотии.
 (88) Фисба — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу B.